Леферм (от ):

 «Леферм» — линейный корабль начала XVIII века, последовательно входивший в состав флотов Франции, Англии и России.
 «Леферм» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи постройки 1739 года.